Labarthe puede referirse a:
 Labarthe, comuna francesa situada en Gers.
 Labarthe, comuna francesa situada en Tarn y Garona.